Jean Cottin est un producteur de cinéma français, né le .

Il anime la société de production de cinéma Les Films du Cap depuis 2009.

Biographie

Famille 
Il est le cousin de la comédienne Camille Cottin.

Formation 
Diplômé d’un DEA de droit européen de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’une maîtrise de droit international, d’une maîtrise en science politique, d’une licence de droit public et d’une licence d’information et communication de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, il fait son service militaire au service de presse du premier Ministre Michel Rocard en 1989. Il se tourne ensuite vers la production cinématographique et audiovisuelle comme délégué général de la [ et de l’ANGOA, société de gestion collective des producteurs, chargé des droits câbles en Europe (droits ANGOA/AGICOA), sous la présidence d'Alain Sussfeld.

Carrière 
Secrétaire Général d'EUROCOPYA, fédération européenne des sociétés de gestion collective des producteurs en Europe, il devient de 2004 à 2006 délégué général de la CSPEFF, chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, sous la présidence de Jean-François Lepetit, puis de l’Association des Producteurs de Cinéma, actuelle UPC, Union des producteurs de cinéma. Il a été membre du Bureau de l’UPC et membre de la commission d’agrément du CNC. Il a produit une vingtaine de longs métrages de 1997 à 2003 avec Playtime, fondée avec Étienne Comar, de 1997 à 1999 avec Playtime Magazine, agence de presse audiovisuelle, avec Franck Maubert pour Paris Première le « J.T.S » Journal télévisé des spectacles, un magazine culturel de 150 × 26', de 2007 à 2009, avec La Petite Reine et Thomas Langmann et de 2009 à 2010, avec Gaumont et avec Sidonie Dumas.

Les Films du Cap 
Depuis 2009, il préside Les Films du Cap, société de production fondée avec Laurent Taïeb, et actionnaire unique, depuis 2015. 

Les Films du Cap coproduit avec Pathé, pour une acquisition unitaire Amazon, le film d'Eloïse Lang, La Graine, avec Marie Papillon, Stacy Martin et François Damiens, actuellement en post-production. 

Il développe pour le cinéma des projets de long métrage avec François Desagnat, Christopher Thompson, Christophe Offenstein et Benjamin Guedj, Gilles Galud et Renaud Le Van Kim (Together Media).

Filmographie

Cinéma 

 1997 : Mektoub de Nabil Ayouch
 1998 : Zonzon de Laurent Bouhnik
 1999 : Superlove de Jean-Claude Janner
 1999 : 1999 Madeleine de Laurent Bouhnik
 2000 : Sur un air d'autoroute de Thierry Boscheron
 2000 : Ali Zaoua prince de la rue de Nabil Ayouch
 2002 : 24 heures de la vie d'une femme de Laurent Bouhnik
 2003 : Dédales de René Manzor
 2007 : Steak de Quentin Dupieux
 2008 : L'Ennemi public  de Jean-François Richet
2008 : L'Instinct de mort de Jean-François Richet
 2009 : Le Dernier Vol de Karim Dridi
 2010 : Il reste du jambon ? de Anne Depétrini
 2011 : La Ligne froite de Régis Wargnier
 2012 : En solitaire de Christophe Offenstein
 2013 : Libre et assoupi de Benjamin Guedj
 2014 : Le Temps des aveux de Régis Wargnier
 2016 : Hibou de Ramzy Bedia
 2017 : Le Petit Spirou de Nicolas Bary
 2018 : Mrs Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau
 2019 : Comme un seul homme d'Éric Bellion
 2020 : Tendre et saignant de Christopher Thompson
 2021 : Cœurs vaillants de Mona Achache
 2022 : La Graine de Eloïse Lang

Télévisions 

 1997 - 1999 : J.T.S (Journal télévisé des spectacles)
 2011 : Platane d'Éric Judor et Denis Imbert, producteur associé, saison 1

En développement 
 Fortune de France, de Christopher Thompson
 Baby Foot, de Sébastien Thoen
 En Chantier, de Balthazar Braconnier et Benjamin Guedj

Liens externes

Références 

Producteur français de cinéma
Naissance en janvier 1964